Афанасьев, Михаил: Афанасьев, Михаил Алексеевич (1800—?) — российский художник.
 Афанасьев, Михаил Андреевич (1914—1960) — Герой Советского Союза.
 Афанасьев, Михаил Васильевич (род. 1986) — белорусский футболист.
 Афанасьев, Михаил Вячеславович (род. 1976) — российский журналист, редактор.
 Афанасьев, Михаил Денисович (1923—1986) — Герой Советского Союза.
 Афанасьев, Михаил Дмитриевич (род. 1947) — российский историк библиотечного дела и социолог.
 
 Афанасьев, Михаил Константинович (род. 1995) — российский композитор, саунд-дизайнер, продюсер.
 Афанасьев, Михаил Николаевич (род. 1961) — российский политолог, социолог.
 Афанасьев, Михаил Николаевич (1919—1942) — военный лётчик.
 Афанасьев, Михаил Сергеевич (род. 1982) — украинский и российский политик, юрист. 
 Афанасьев, Михаил Юрьевич (род. 1954) — российский дипломат.